Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Bruxelles du 17 au .

Radka Zrubáková remporte le simple dames. En finale, elle bat Mercedes Paz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Belgique
Sport en Belgique en 1989
Tennis en juillet 1989